Puchar Konfederacji 2013 został rozegrany w Brazylii. Turniej był próbą generalną przed odbywającymi się w tym kraju w 2014 roku Mistrzostwami Świata. Mecz otwarcia odbył się w Brasílii 15 czerwca 2013, a finał 30 czerwca 2013 w Rio de Janeiro. Ponadto mecze turniejowe zorganizowano w Fortalezie, Recife, Salvadorze i Belo Horizonte.

Uczestnicy 
  – gospodarz
  – Mistrz Świata 2010 i Mistrz Europy (UEFA Euro 2012)
  – Mistrz Azji (zwycięzca Pucharu Azji 2011)
  – Mistrz Ameryki Północnej (zwycięzca Złotego Pucharu CONCACAF 2011)
  – Mistrz Ameryki Południowej (zwycięzca Copa América 2011)
  – Mistrz Oceanii (zwycięzca Pucharu Narodów Oceanii 2012)
  – Wicemistrz Europy (finalista UEFA Euro 2012)
  – Mistrz Afryki (zwycięzca Pucharu Narodów Afryki 2013)

Stadiony

Składy

Sędziowie 
Trójki sędziowskie zostały przedstawione przez FIFA 13 maja 2013r.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza finałowa

Drabinka

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

 
ZDOBYWCA PUCHARU KONFEDERACJI 2013

BRAZYLIA CZWARTY TYTUŁ

Nagrody

Strzelcy 
 5 goli
  Fred
  Fernando Torres

 4 gole
  Neymar
  Abel Hernández

 3 gole
  David Villa
  Javier Hernández
  Nnamdi Oduamadi
  Edinson Cavani
  Luis Suárez

 2 gole
  Jô
  Paulinho
  Jordi Alba
  David Silva
  Shinji Okazaki
  Mario Balotelli

 1 gol

Gole samobójcze
  Atsuto Uchida (z Włochami)
  Jonathan Tehau (z Nigerią)
  Nicolas Vallar (z Nigerią)

Kartki

Przypisy

Bibliografia 
 

Puchar Konfederacji 2013
Puchar Konfederacji